Ramirezella är ett släkte av ärtväxter. Ramirezella ingår i familjen ärtväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ärtväxter
Ramirezella